Cibalae (stolica tytularna) – biskupstwo tytularne w Chorwacji
 Cibalae (miasto) – starorzymskie miasto w prowincji Panonia, obecnie Vinkovci we wschodniej Chorwacji (Slawonii)

Strony ujednoznaczniające